Abdul Hakim ist der Name folgender Personen:

 Khalifa Abdul Hakim, verstorbener pakistanischer Intellektueller
 Abdul Hakim (Brunei), bruneiischer Prinz
 Abdul Hakim Tabibi, ehemaliger afghanischer Diplomat